Петренко Василь Васильович (1975—2015) — підполковник Збройних сил України, захисник Донецького аеропорту.
 Петренко Василь Васильович (1909—1939) — Герой Радянського Союзу.
 Петренко Василь Васильович (актор) (1955—1989) — радянський актор.
 Петренко Василь Едуардович (нар. 1976, Ленінград) — російсько-британський диригент. Головний диригент філармонічного оркестру Осло і Ліверпуля королівського симфонічного оркестру.
 Петренко Василь Сергійович (1925—1975) — історик.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок